Чемпионат Болгарии по фигурному катанию   — ежегодное соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Болгарии.

Спортсмены соревнуются в мужском и женском одиночному катании и танцах на льду и синхронном фигурном катании. Из-за малого количества участников, не каждый год соревнования проходят во всех дисциплинах.

Первый чемпионат Болгарии прошёл в 1954 году.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки
 Результаты 
 

Болгария
Соревнования по фигурному катанию в Болгарии